Worth County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Worth County (Georgie) – okres státu Georgie
 Worth County (Iowa) – okres státu Iowa
 Worth County (Missouri) – okres státu Missouri